Артюховский сельский совет (сельсовет) — административно-территориальная единица и муниципальное образование.

Украина 
 Артюховский сельский совет Роменского района Сумской области. Упразднён в 2020.

Россия 
 Артюховский сельсовет Октябрьского района Курской области